Maarten Meiners (ur. 8 lutego 1992 w Amersfoort) – holenderski narciarz alpejski, olimpijczyk.

Meiners kilkukrotnie brał udział w mistrzostwach świata. Jego najlepszym wynikiem na zawodach tej rangi jest 20. miejsce w superkombinacji osiągnięte podczas mistrzostw świata w Schladming w 2013 roku.

Meiners zadebiutował w Pucharze Świata w sezonie 2012/2013 we włoskim Alta Badia, jednak nie zakwalifikował się tam do drugiego przejazdu gigantu. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 7 grudnia 2020 roku w Santa Caterina, gdzie zajął 26. miejsce w tej samej konkurencji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: -
 sezon 2013/2014: -
 sezon 2014/2015: -
 sezon 2017/2018: -
 sezon 2018/2019: -
 sezon 2019/2020: -
 sezon 2020/2021: 145.
 sezon 2021/2022: 153.

Miejsca na podium w zawodach 
Meiners nie stanął na podium zawodów PŚ.

Bibliografia 
 
 

Holenderscy narciarze alpejscy
Holenderscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Amersfoort
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992